Ludwig Turban ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Turban der Ältere (1821–1898), deutscher Politiker, Staatsminister in Baden
 Ludwig Turban der Jüngere (1857–1930), deutscher Verwaltungsjurist, Amtsvorstand in Baden